Liviu est un prénom masculin roumain, dérivé du latin Livius. C'est également un nom de famille.

Personnalités 
 Liviu Antal (1989- ), footballeur roumain ;
 Liviu Ciobotariu (1971- ), footballeur roumain ;
 Liviu Ciulei (1923-2011), acteur et réalisateur roumain ;
 Liviu Dragnea (1962- ), homme politique roumain ;
 Liviu Librescu (1930-2007), ingénieur, roumano-américano-israélien ;
 Liviu Negoiță (1962- ), juriste et homme politique roumain ;
 Liviu Negoiță (1977- ), footballeur roumain ;
 Liviu Pop (1974- ), homme politique roumain ;
 Liviu Rebreanu (1885-1944), écrivain, dramaturge et journaliste roumain ;
 Liviu Surugiu (1969- ), écrivain et scénariste roumain.

Références 

Prénom masculin
Prénom roumain
Homonymie de patronyme

en:Liviu